Семанюк Василь Васильович (1979—2014) — старший лейтенант Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Марко Черемшина; справжнє ім'я — Іван Юрійович Семанюк.

Українські прізвища